Die Europawahl 2014 in Griechenland fand am Sonntag, den 25. Mai 2014 im Zuge der EU-weit stattfindenden Europawahl 2014 statt. In Griechenland wurden 21 der 751 Sitze im Europäischen Parlament vergeben – einer weniger als noch 2009. Es waren 9.907.995 EU-Bürger wahlberechtigt, 5.942.196 (60,0 %) nahmen teil, davon waren 5.716.472 (96,2 %) Stimmen gültig.

Wahlsystem 
Gewählt wurde nach Verhältniswahl mit landesweiten Wahllisten. Es galt eine 3-Prozent-Sperrklausel.

Parteien 
46 Parteien bzw. Parteienkoalitionen sowie ein Einzelkandidat haben Listen eingereicht. Die Entscheidung über die Zulassung der Parteien fiel am 11. Mai. Folgende Parteien bzw. Parteienkoalitionen waren zuvor im griechischen oder Europaparlament vertreten oder wurden regelmäßig in den Wahlumfragen erwähnt:

Umfragen

Wahlergebnis

Gewählte Abgeordnete 
 Syriza (6)
 Konstantinos Chrysogonos
 Manolis Glezos
 Stelios Kouloglou
 Konstantina Kouneva
 Dimitrios Papadimoulis
 Sofia Sakorafa
 Nea Dimokratia (5)
 Manolis Kefalogiannis
 Giorgos Kyrtsos
 Maria Spyraki
 Eliza Vozemberg
 Theodoros Zagorakis
 Chrysi Avgi (3)
 Georgios Epitidios
 Lambros Foundoulis
 Eleftherios Synadinos
 Elia (2)
 Nikos Androulakis
 Eva Kaili
 To Potami (2)
 Giorgos Grammatikakis
 Miltiadis Kyrkos
 KKE (2)
 Konstantinos Papadakis
 Sotirios Zarianopoulos
 ANEL (1)
 Notis Marias

Einzelnachweise 

Griechenland
2014
Griechische Geschichte (21. Jahrhundert)